Ла Маваката има више значења:

 Ла Маваката, Санта Магдалена (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Маваката (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику